som (Silurus glanis), riba iz porodice Siluridae.

Azijske valute:
 Kirgistanski som, kirgistanska valuta
 Uzbekistanski som, uzbekistanska valuta

Valute